dgn – codice ISO 639-3 della lingua dagoma
 Dirección General de Normas